Amerikai Egyesült Államok
Duluth (Georgia)
Duluth (Minnesota)
Duluth (Washington)